

Жінки 
 Риндіна Антоніна Миколаївна (* 1942) — бригадир міжгосподарського підприємства з відгодівлі великої рогатої худоби. Член Центральної Ревізійної Комісії КПРС у 1981—1990 роках.
 Риндіна Лідія Дмитрівна (1883—1964) — актриса театру і кіно, письменниця.

Чоловіки 
 Риндін Вадим Федорович (1902—1974) — радянський, російський театральний художник-живописець, педагог. Народний художник СРСР. Лауреат Сталінської премії.
 Риндін Євген Юрійович (1972—1995) — Герой Російської Федерації.
 Риндін Кузьма Васильович (1893—1938) — член ВЦВК, ЦВК СРСР. Кандидат у члени ЦК ВКП(б) у 1924—1930 роках. Член ЦК ВКП(б) у 1930—1937 роках.
 Риндін Павло Антонович (1901—1971) — старший лейтенант РА; Герой Радянського Союзу.
 Риндін Пантелей Дмитрович (1911—1977) — забійник шахти, Герой Соціалістичної Праці.
 Риндін Тимофій Родіонович (1907—1970) — член Президії Верховної Ради УРСР 6-го скликання. Герой Соціалістичної Праці. Член ЦК КПУ у 1961—1966 роках.
 Риндін Юрій Ігорович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
російські прізвища